Kishi ist der Familienname folgender Personen:

 Aino Kishi (* 1988), japanische Erotikdarstellerin und Sängerin
 Kishi Ganku (* 1749/1756–1838), japanischer Maler, siehe Ganku
 Kazumi Kishi (* 1975), japanische Fußballspielerin
 Keiko Kishi (* 1932), japanische Schauspielerin
 Kenta Kishi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Kōichi Kishi (1909–1937), japanischer Musiker und Dirigent
 Nobuo Kishi (* 1959), japanischer Politiker, Abgeordneter
 Kishi Nobusuke (1896–1987), japanischer Politiker, Premierminister
 Kishi Renzan (1804–1859), japanischer Maler
 Kishi Sakae (1922–2011), japanischer Politiker, Gouverneur der Präfektur Ōsaka
 Samuel Kishi Leopo (* 1984), mexikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Kishi Seiichi (1867–1933), japanischer Rechtsanwalt, Politiker und Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees
 Shunji Kishi (* 1961), japanischer Fußballspieler
 Takahide Kishi (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Yoshito Kishi (1937–2023), japanischer Chemiker und Conamensgeber der Nozaki-Hiyama-Kishi-Reaktion

Siehe auch:
 Kischi: Insel in Russland